Andrea Casiraghi (né en 1984 à Monaco), membre de la famille princière de Monaco, fils de la princesse Caroline.
 Charlotte Casiraghi (née en 1986 à Monaco), membre de la famille princière de Monaco, fille de la princesse Caroline.
 Monica Casiraghi (née en 1969 à Missaglia), athlète italienne.
 Pierluigi Casiraghi (né en 1969 à Monza), footballeur italien.
 Pierre Casiraghi (né en 1987 à Monaco), membre de la famille princière de Monaco, fils de la princesse Caroline.
 Stefano Casiraghi (1960, Côme-1990, Saint-Jean-Cap-Ferrat), entrepreneur italien, membre de la famille princière de Monaco par son mariage avec la princesse Caroline. Père d'Andrea, Charlotte et Pierre.
 Stefano Ercole Carlo Casiraghi (né le ), fils de Beatrice Borromeo et de Pierre Casiraghi.
Patronyme italien